Ленинский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области РСФСР с центром в дачном посёлке Всеволожском, существовавшая в 1927—1930 годах.

Ленинский район в составе Ленинградского округа Ленинградской области был образован в августе 1927 года из 1 поссовета и 22 сельсоветов Ленинградской волости Ленинградского уезда Ленинградской губернии.

Всего было образовано 22 с/с (Борский, Вагановский, Всеволожский, Выборгско-Дубровский, Жерновский, Ириновский, Каннистский, Куйвозовский, Манушкинский, Мягловский, Ново-Ковалевский, Ново-Сергиевский, Озерковский, Пробинский, Пороховской, Романовский, Румболовский, Старо-Деревенский, Чернореченский, Щегловский, Янинский, Яблоновский) 1 п/с (Дубровский).

В районе проживали 24 117 человек, в том числе в сельской местности — 17 216 чел., из них
 русские — 7333 чел.
 финны — 8991 чел.
 эстонцы — 242 чел.
 ижора — 39 чел.

В ноябре 1928 года были упразднены Жерновский, Ириновский, Морьенский, Ново-Ковалевский, Ново-Сергиевский, Озерковский, Пробинский, Янинский с/с. Борский и Стародеревенский с/с были объединены в Колтушский с/с.

На 1930 год в составе района находились 14 сельсоветов: Вагановский, Всеволожский, Выборгско-Дубровский, Каннистский, Колтушский, Куйворовский, Манушкинский, Мягловский, Пороховский, Романовский, Румболовский, Чернореченский, Щегловский, Яблоновский и 1 поссовет — Дубровский.

19 августа 1930 года Ленинский район был упразднён, а его территория включена в Ленинградский Пригородный район.

Примечания

Ссылки 
 Справочник истории административно-территориального деления Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области
Районы, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1927 году в России
Районы, образованные в 1927 году
1920-е годы в Ленинградской области
Исчезли в 1930 году